Deer Park kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Deer Park, Melbourne, ort, Victoria,

USA 

 Deer Park, Alabama, ort, Washington County, 
 Deer Park, Maryland, ort, 
 Deer Park, Ohio, ort, Hamilton County, 
 Deer Park, Texas, ort, Harris County, 
 Deer Park, Illinois, LaSalle County, ort, 
 Deer Park, Illinois, Lake County, ort, 
 Deer Park, New York, ort, 
 Deer Park, Wisconsin, ort, Saint Croix County, 
 Deer Park, Kalifornien, El Dorado County, ort, 
 Deer Park, Kalifornien, Napa County, ort, 
 Deer Park, Washington, ort, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar